Бугчан () — топоним в России якутского происхождения.

 Бугчан — озеро, в истоке р. Бугчан, координаты 64°57'	145°49’.
 Бугчан — ручей, правый приток р. Амрак, координаты 64°11'	140°11’.
 Бугчан — река, левый приток р. Тирехтях, координаты 64°51'	146°05’.
 Бугчан — гора, в центральной части хребта Улахан-Чистай, координаты 64°59'	146°05’.

Примечания